Haag (Oberfranken) — município da Alemanha, no distrito de Bayreuth, na região administrativa de Oberfranken, estado da Baviera 
Haag in Oberbayern — município da Alemanha, no distrito de Mühldorf, na região administrativa da Alta Baviera, estado da Baviera
Haag an der Amper — município da Alemanha, no distrito de Frisinga, na região administrativa de Oberbayern, estado da Baviera

Haia ou Den Haag — cidade dos Países Baixos

Desambiguação